Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn U19 2021 –  11. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwa od 25 sierpnia do 29 sierpnia 2021 roku w Brnie, w Czechach.

Dywizja A

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

      = awans do półfinałów 
      = mecz o 5. miejsce
      = awans do półfinałów B
 
Wyniki

Grupa B 
Tabela

      = awans do półfinałów 
      = mecz o 5. miejsce
      = awans do półfinałów B
 
Wyniki

Dywizja B

Faza grupowa

Grupa C 
Tabela

      = awans do półfinałów B
      = mecz o 11. miejsce
      = mecz o 13. miejsce 

Wyniki

Grupa D 
Tabela

      = awans do półfinałów B
      = mecz o 11. miejsce
      = mecz o 13. miejsce

Wyniki

Faza pucharowa

mecz o 13 miejsce

mecz o 11 miejsce

Półfinały B

mecz o 9 miejsce

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Final

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Mistrzostwa Świata U19 2021

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2021 w unihokeju
2021 w Czechach
Sport w Brnie
Unihokej w Czechach